Santaluziense – abitanti di Santa Luzia (Bahia)
Santaluziense – abitanti di Santa Luzia (Maranhão)
Santaluziense – abitanti di Santa Luzia (Paraíba)
Santaluziense – abitanti di Santa Luzia d'Oeste
Santaluziense – abitanti di Santa Luzia do Itanhy
Santaluziense – abitanti di Santa Luzia do Pará